MMK rövidítés lehet:
Mianmari kjap
Moravská malovaná keramika azaz morva festett kerámia kultúrája (a lengyeli kultúra morvaországi ága)